Джавид — фамилия и имя персидского происхождения. Происходят от персидского слова جاوید — вечный, бессмертный.

Известные носители 
 Джавид, Гусейн (1882—1941) — азербайджанский поэт и драматург. Являлся ярким представителем романтизма в Азербайджане начала XX века.
 Джавид, Саджид (род. 1969) — британский предприниматель и политик, министр правительств Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона.
 Джавид, Эртогрул (настоящая фамилия Расизаде; 1919—1943) — азербайджанский композитор, поэт, фольклорист.